«Накидка» — комплект для защиты (камуфляж) бронетехники от рекогносцировки, войсковой разведки и высокоточного оружия.

Состоит из специального синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала, температура внешней поверхности которого соответствует температуре окружающего воздуха. Комплект защиты для танка состоит из 8—10 деталей, раскроенных по основным его элементам: башня, лобовой лист, крыша моторного отсека и т. д.

По заявлениям производителя, применение «Накидки» позволяет снизить в 2—3 раза вероятность обнаружения танка инфракрасными головками самонаведения, во всех диапазонах радиолокации заметность боевой машины снижается до шести и более раз. В радиотепловом диапазоне танк с «Накидкой» на экране оператора или в головке самонаведения почти сливается с фоном. . Это достигается использованием фартуков спереди и сзади танка, а также удлинённых бортовых экранов из комплекта «Накидки». Прицельная дальность некоторых моделей противотанковых управляемых ракет ПТУР с радиолокационным и тепловым методом наведения также сокращается.

Известно, что Армения закупила партию «накидок» для своих вооружённых сил.

Разработан и серийно производится московским Научно-исследовательским институтом стали (ОАО «НИИ стали»). Указом Президента РФ разрешена продажа за рубеж. Стоимость комплекта на декабрь 2005 года составляла 2675 долларов США.

На вооружении 
  Армения (Вооружённые силы Армении)

Примечания

Ссылки 
 Комплект «Накидка» на сайте НИИ Стали.
 Комплект «Накидка» на «Бронесайте».

 http://www.regnum.ru/news/554472.html

Военная техника России